Osoby o tym nazwisku:
 Alessandro Crivelli – rzymskokatolicki duchowny
 Carlo Crivelli – włoski malarz
 Federico Crivelli – argentyński piłkarz
 Melchiorre Crivelli – rzymskokatolicki duchowny